Línea 54 puede referirse a:

 Línea 54 de autobuses de Barcelona (España).
 Línea 54 de colectivos de Córdoba (Argentina).
 Línea 54 de autobuses de Madrid (España).
 Línea 54 de los Transportes Urbanos de Zaragoza (España).